Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 и 4 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 60 метров с барьерами являлся Омар Маклеод из Ямайки.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 37 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин состоялся 4 марта 2018 года. Обладатель второго времени в полуфинале Милан Трайкович из Кипра (7,51 — национальный рекорд) совершил фальстарт и был дисквалифицирован. Со второй попытки лучший старт получился у американца Джаррета Итона. Он лидировал большую часть скоротечной дистанции и лишь на последних метрах уступил чемпионство британцу Эндрю Поцци. Поцци впервые выиграл зимний чемпионат мира, в 2012 и 2014 годах он дважды финишировал четвёртым.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике